Apsley ist der Familienname folgender Personen:

 Frances Apsley (1653–1727), britische Hofdame
 Lewis D. Apsley (1852–1925), US-amerikanischer Politiker

Apsley ist der Vorname folgender Person:

 Apsley Cherry-Garrard (1886–1959), britischer Polarforscher

Apsley hat folgende geographische Bedeutungen:

 Apsley (Hemel Hempstead), Stadtteil von Hemel Hempstead in der englischen Grafschaft Hertfordshire
 Apsley River (Macleay River), Nebenfluss des Macleay River in New South Wales, Australien
 Apsley River (Swan River), Nebenfluss des Swan River in Australien
 Apsley-Douglas Nationalpark, ein Nationalpark auf Tasmanien  

Außerdem:

 Apsley House, ein repräsentatives Stadthaus in London